Остриё:
Остриё — технический термин, означает острый конец или острую режущую |кромку (окончание) белого оружия и инструмента (остриё копья, наконечника стрелы, ножа, лопаты, долота, стамески и так далее).

Топоним 
 Остриё — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Остриё — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.